Lycos steht für:

 Lycos (USA), ein US-amerikanischer Internetdienste-Anbieter
 Lycos Europe, eine gescheiterte Ausgründung von Lycos (USA) 
 Lycos iQ, ein ehemaliger Web-Auskunftsdienst von Lycos Europe
 Lycos Chat, ein Chat-Dienst

Lycos ist der Familienname folgender Personen:

 Kimon Lycos (1933–1995), australischer Philosoph und Philosophiehistoriker

Siehe auch:
 Lykos (Begriffsklärung)